Divisió de Tenasserim, subdivisió administrativa de Birmània a l'extrem sud del país 
 Tenasserim (ciutat), ciutat de Birmània al districte de Mergui o Myeik, capital del township del mateix nom
 Muntanyes de Tenasserim, serralada de l'Àsia Sud-oriental
 Riu Tenasserim, riu de Birmània al districte de Mergui, divisió de Tanintharyi.